Bernáth László (1930–2016) újságíró, filmkritikus
 Bernáth László (1955–) oktatáspszichológus
 Bernáth László (1986–) filozófus